Star Castle – videogioco
 Star Castle – fortezza sull'isola di St Mary's nelle Isole Scilly (Inghilterra)
 Starcastle – gruppo musicale di rock progressivo statunitense
 Starcastle – album musicale degli Starcastle del 1976